partner – uczestnik gry
 partner – strona związku partnerskiego
 partner – wspólnik spółki partnerskiej
 partner – wspólnik działalności gospodarczej
 partner – inne określenie współmałżonka
 partner – inne określenie kontrahenta
 partner – inne określenie sponsora

Twórczość artystyczna
 Partner – włoski film fabularny z 1968 roku (zob. Bernardo Bertolucci)
 Partner – amerykański film fabularny z 1996 roku

Zobacz też